Volva, il velo in micologia
Vǫlva, la veggente della mitologia norrena
 Volva, genere di molluschi